«Он, Она или Оно» (другое название — «Кукла») — франко-итальянский сюрреалистический, научно-фантастический фильм-гротеск 1962 года, снятый Жаком Баратье. Является экранизацией произведения Жака Одиберти. Премьера состоялась 7 ноября 1962 года.

Фильм участвовал в конкурсной программе 12-ого Берлинского международного кинофестиваля (1962).

Сюжет 
Сюрреалистическая комедия, политическая сатира, которая происходит в мифической стране в Южной Америке. Диктатор был заменён похожим на него революционером, а жена диктатора подменена куклой (роботом).

В фильме Збигнев Цибульский сыграл две роли: кровавого диктатора и его двойника, революционера Кораля. Революционер готовит нападение на своё альтер эго — диктатора. Диктатор хочет уничтожить революционера.

В ролях 
 Збигнев Цибульский — диктатор Прадо Рот / революционер Кораль
 Сонн Тил — Марион / Кукла
 Клаудио Гора — Гильермо Морен, банкир
 Кэтрин Милинер — Мирт
 Жан Арон — профессор Пальмас
 Саша Питоефф — Саяс
 Даниэль Эмильфорк — Гант де Крин
 Жак Дюфило — старик-индеец
 Габриэль Джаббур — Иоахим
 Мишель де Ре — Гервасио
 Ласло Сабо — Паскуаль
 Роджер Карл — Терремоче
 Жан Галланд — Гонциано
 Макс Монтавон — учёный

Примечания

Ссылки 
 
 Lalka (1962) 

Фильмы Франции 1962 года
Фильмы Италии 1962 года
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Италии
Фантастические фильмы Франции
Фантастические фильмы Италии
Фильмы на французском языке
Сатирические фильмы 1960-х годов
Политико-сатирические фильмы Франции
Экранизации литературных произведений